Dancy ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dancy (Alabama), Ort im Pickens County
 Dancy (Mississippi), Ort im Webster County
 Dancy (Wisconsin), Gemeindefreies Gebiet im Marathon County

bzw. in Frankreich
 Dancy (Eure-et-Loir), Gemeinde im Département Eure-et-Loir

Dancy ist der Familienname folgender Personen: 

 Bill Dancy (* 1951), US-amerikanischer Baseballmanager
 Hugh Dancy (* 1975), britischer Filmschauspieler und Fotomodell
 Jonathan Dancy (* 1946), britischer Philosoph
 Keith Dancy (1930–2001), kanadischer Sportjournalist und -kommentator
 Ken Dancy (* 1958), US-amerikanisch-französischer Basketballspieler